In België gebruikelijk woord voor ham (vlees)
Ruud Hesp, Nederlands voetballer
Danny Hesp, Nederlands voetballer